Гуденко — украинская фамилия.

 Гуденко, Михаил Александрович (1914—1940) — Герой Советского Союза.
 Гуденко, Павел Гаврилович (1911—1997) — Герой Советского Союза.
 Гуденко, Сергей Гаврилович (1915—1941) — Герой Советского Союза.